Lövskär kan syfta på:

Geografi

Ryssland
 Lövskär – en ö i Finska viken

Finland
 Lövskär, Iniö
 Lövskär, Korpo
 Lövskär, Nagu
 Lövskär, Ingå

Sverige
 Lövskär, Luleå kommun – ett fritidshusområde i Luleå kommun

Se även
Lökskär